Termin QC ima više značenja.
 Kvebek, kanadska provincija
 Kontrola kvaliteta